Puchar Afryki 2007 – ósma edycja Pucharu Afryki, oficjalnych międzynarodowych zawodów rugby union o randze mistrzostw kontynentu organizowanych przez CAR mających na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce. W walce o tytuł mistrzowski brało udział dwanaście zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały zaś w niższych dywizjach. Mecze zostały rozegrane w okresie od 26 maja do 29 września 2007 roku.

Informacje ogólne 
Główne zawody zostały rozegrane w formie czterech trzyzespołowych grup rozgrywających spotkania systemem kołowym. Zwycięzcy grup uzyskali awans do turnieju finałowego, którego triumfator został mistrzem Afryki. Pozostałych szesnaście drużyn rywalizowało natomiast w Development Trophy, podzielone geograficznie na dwie strefy, a w nich na dwie czterozespołowe grupy, których zwycięzcy spotykali się w regionalnych finałach.

Tytuł mistrzowski zdobyli reprezentanci Ugandy, dla których był to pierwszy triumf w historii tych zawodów.

Africa Cup 
Wyniki pierwszej, drugiej i trzeciej rundy fazy grupowej. Zespół Madagaskaru otrzymał wygraną walkowerem, gdyż południowoafrykańska drużyna nie stawiła się na mecz.

Miejsce rozegrania turnieju finałowego zostało ogłoszone dopiero po wyłonieniu półfinalistów i został on przeprowadzony na Stade Municipal de Mahamasina w Antananarywie.

Strefa północna

Grupa A

Grupa B

Strefa południowa

Grupa A

Grupa B

Turniej finałowy

CAR Development Trophy

Północ

Grupa A

Grupa B

Południe

Grupa A

Grupa B

Finał 
W finale dywizji południowej spotkali się zwycięzcy obu grup, a zwycięsko z tego pojedynku wyszła Botswana.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Puchar Afryki
2007 w rugby union
2007 w Afryce